Le terme fer est polysémique.

Matière ou caractéristiques matérielles lié à cette matière 

Le fer désigne un élément chimique de numéro atomique 26 noté Fe. Il s'agit également d'un corps simple métallique dont la préparation et les alliages ont marqué de nombreuses civilisations antiques et historiques.
Le minéral fer correspond au fer tellurique terrestre ou au fer natif de toutes origines. Il est une espèce minérale naturelle, admise par la communauté minéralogiste.

La récupération du fer, cruciale pour l'industrie moderne, par les ferrailleurs, alimente les four électriques produisant un fer en partie recyclé.

Par extension, le terme a de nombreux emplois :
 pour les archéologues, c'est une période caractérisée par la métallurgie du fer et faisant généralement suite à l'âge du bronze ;
dans le domaine des transports anciens ou modernes, le chemin de fer, la voie ferrée, via ferrata ou voie de fer, le cheval de fer ;
 en métallurgie ou en mécanique, voire pour divers objets ou outils du quotidien, le fer à cheval, le fer de hache,  le fer forgé, le fer-blanc, le fil de fer, Paille de fer, le fer à souder, le fer à dorer, le fer à repasser et le fer à vapeur, le fer à lisser, le fer à friser... ;
 en typographie, le fer de typographie ;
 en physique, chimie, technologie, le fer doux, la couleur gris fer, l'eau ferrugineuse, la modélisation en fil de fer ;
 dans le domaine médical ou pharmaceutique, le fer médicament, le métabolisme du fer (Teneur en fer dans les aliments) ;
 dans les activités de combats ou les sports, le fer (escrime) comme arme, le fer comme club de golf ;
 en histoire, la vierge de fer est un instrument de torture.

Symbolique lié à la matière fer 

Dans la mythologie, le fer symbolise la corruption ou la déchéance mais aussi l'âge du combat pour la survie, par opposition à l'or, métal plus noble qui est censé rendre la lucidité ou apporter une maîtrise. Le mythe des races, d'Hésiode, où le dernier et le pire de tous les âges est l'âge de fer, constitue une des illustrations de cette valeur symbolique du fer dans les récits mythologiques.

La croix de fer est une médaille militaire du Reich allemand. La  caractérise un ordre régalien mythique, le rideau de fer une séparation rigide et implacable, notamment pendant la guerre froide entre les deux blocs, occidental et soviétique. Ainsi le  peut présider à des associations...

Le fer symbolise dans l'espace civil ou quotidien la solidité (ex. : Le pot de terre et le pot de fer, la fable de Jean de La Fontaine) ou la froideur impassible cachant tous les sentiments. Ainsi les surnoms ou dénominations appliqués à des personnages historiques des , de la , de préfet de fer, d'homme au masque de fer, la tête ou chapel de fer...

Les noces de fer symbolisent les 41 ans de mariage dans la tradition française.

Dans le calendrier républicain, le fer était le nom attribué au  du mois de nivôse.

Presse 
La Bouche de fer était un titre de journal révolutionnaire parisien.

Cinéma et téléfilms 

 L'Homme de fer (film, 1981), film polonais emblématique ;
 Le Cheval de fer, une série télévisée.

Autres acceptions polysémiques 
Le fer est une langue nilo-saharienne parlée en République centrafricaine.

Le fer, ou fer servadou, est un cépage de vigne à raisins noirs.

Acronyme 
FER est un acronyme pouvant signifier : 
 Fédération des étudiants révolutionnaires ;
 Ferrovie dell’Emilia Romagna (en français, Chemins de fer d’Émilie-Romagne) ;
 Fédération des entreprises romandes Genève.

Noms propre

Patronyme 
 
 Donat Fer (1836-1912), un politicien suisse ;
Émilie Fer (née en 1983), une sportive française, championne olympique de kayak slalom en 2012 ;
 Gwendoline Malogne-Fer, une sociologue française spécialisée dans le protestantisme ;
 Yannick Fer, un sociologue français.

Toponyme 

 El Hierro ou Île de fer, une des Îles Canaries, probablement pour ses anciennes ressources en minerai de fer ;
 Côtes-de-Fer, une commune à Haïti qui rappelle le rivages des Côtes de l'Enfer (forestier ou vert, ou bien infesté de pirates) ;
 , différents passages.

Notes et références